

Geografia

Austria 
 Mühldorf bei Feldbach – dzielnica Feldbachu
 Mühldorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land
 Mühldorf – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Niemcy 
 Mühldorf – dzielnica Schauensteinu
 Mühldorf am Inn – powiat w kraju związkowym Bawaria 
 Mühldorf am Inn – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Mühldorf (Oberbayern) – stacja kolejowa w Mühldorf am Inn

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Młynów

Zobacz też 
 Mühledorf
 Mülldorf
 Vilich-Müldorf